

Codici 
 HTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kadala, Čita, Russia
 HTA – programma HTML (HTML Application, HTA)

Marchi 
 HTA – Strumentazione scientifica: produttore di autocampionatori GC e HPLC

Sigle 
 HTA – Health Technology Assessment